Гювеч (, , ) — обобщённое название европейского традиционного блюда молдавской, румынской и болгарской кухни, являющихся, по существу, видом яхнии из мяса. Существует и в вегетарианском варианте: из овощей с добавлением оливкового или подсолнечного масла.
Подобные блюда присутствуют и в кухнях других народов (например, в венгерской кухне — гуляш, в грузинской — чанахи, в татарской — азу).
Когда он готовится в порционных горшочках (гювечетах), на почти готовое блюдо разбивается яйцо (желток должен оставаться целым) и запекается до готовности. Это придаёт блюду изысканный вид.

Гювечем в Болгарии также называют огнеупорный глиняный горшок с крышкой, который используется для приготовления различных блюд. Небольшой гювеч называется гювече.

Технология приготовления 
В основном готовится из мяса (телятина, говядина, баранина, свинина и курятина) с добавлением большого количества всевозможных овощей, таких как лук, кабачки, баклажаны, морковь, бамия, помидоры, горох, зеленая фасоль, картофель, зелёная алыча, чеснок. Гювеч можно быть и только из овощей или с добавлением рыбы или фарша.

Мясо нарезается на небольшие кусочки. В зависимости от того, в чём готовится гювеч (в кастрюле, в духовке в глубокой, широкой форме или в традиционном глиняном горшке), его можно предварительно потушить.

Овощи нарезаются крупно, чеснок добавляется целыми зубчиками. Когда блюдо запекается в традиционнои горшке, все продукты закладываются одновременно, заливаются белым вином, водой или бульоном и крышка горшка запечатывается тестом.
Приготовить гювеч можно за сравнительно короткое время, но на медленном огне он приобретает особенный вкус.

Виды гювеча 
 Бараний гювеч зарзават
 Бараний молочный гювеч
 Гювеч по-овчарски с фаршем
 Рыбный гювеч
 Молочный гювеч из телятины
 Гювеч с картошкой
 Тюрлю гювеч
 Гювеч с рисом
 Гювеч с картошкой и фасолью
 Зимний гювеч
 Гювеч зарзават
 Овчарский гювеч с говядиной
 Фракийский гювеч
 Летний гювеч с заливкой
 Гювеч с картошкой и рисом
 Гювеч по-овчарски
 Гювеч по-каракачански
 Гювеч из овощей
 Молочный гювеч
 Гювеч из овечьего мяса с овощами
 Гювеч по-добруждански
 Гювеч из говядины с овощами

См. также 
 Гуляш
 Чанахи
 Азу
 Яхния

Литература

Ссылки 

 Гивеч из барашка
 Овощной гивеч

Мясные блюда
Овощные блюда
Болгарская кухня
Молдавская кухня
Турецкая кухня